Это — список самых ярких звёзд в созвездии Эридана. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 
 

Эридан (созвездие)
Эридан